Slow Motion o slow motion pueden referirse a:
 Slow motion, en inglés cámara lenta, una forma de grabación de imágenes;
 Slow Motion (álbum), álbum de Supertramp, así como canción homónima contenida allí;
 «Slow Motion», sencillo de Ultrabox lanzado en 1978, que contiene la canción del mismo nombre.